Forest Lake kan syfta på följande platser:

Australien 

 Forest Lake (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

USA 

 Forest Lake, Illinois, ort, Lake County, 
 Forest Lake, Minnesota, ort, Washington County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar